Благоєвград () — община в області Благоєвград, Болгарія. Населення становить 77 441 осіб (станом на 1 лютого 2011 року). Адміністративний центр общини — місто Благоєвград.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт громади Благоєвград  

Общини Благоєвградської області